Una ragazza allarmante (Love and Hisses) – film del 1937 diretto da Sidney Lanfield
Una ragazza allarmante (Good Girls Go to Paris) – film del 1939 diretto da Alexander Hall